Longeville ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Longeville im Département Doubs
 La Longeville im Département Doubs
 Longeville-en-Barrois im Département Meuse
 Longeville-lès-Metz im Département Moselle
 Longeville-lès-Saint-Avold im Département Moselle
 Longeville-sur-Mer im Département Vendée
 Longeville-sur-Mogne im Département Aube
 Longeville-sur-la-Laines im Département Haute-Marne

Longeville ist der Name folgender Ortschaft in der Schweiz:
 Longeville, Weiler in der Gemeinde Orges, Kanton Waadt

Siehe auch:
 Longevilles-Mont-d’Or
 Longevelle
 Longueville
 Longville